Chirosiomima är ett släkte av tvåvingar. Chirosiomima ingår i familjen blomsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blomsterflugor
Chirosiomima